Kevin Borlée (1988), Belgisch atleet
 Kevin Borlee (voetballer) (1983), Belgisch voetballer